TTC est le sigle de :
Triphényl 2.3.5 tétrazolium,
 Toutes taxes comprises (voir 
 l'article sur la TVA 
 ainsi que TDC, toutes dépenses confondues.)

TTC est le nom de :
 TTC, un groupe de hip hop français,
 Toronto Transit Commission (Commission de transport de Toronto), une société de transport de Toronto,
 Totem Théâtre Colmar, une compagnie théâtrale basée en Alsace (France),
 Tous talents confondus, une émission sur France Inter
 The Tennis Channel, une chaîne de télévision américaine uniquement consacrée au tennis
 TTC : Toutes taxes comprises, une émission hebdomadaire de la Radio télévision suisse